Sánchez Solá puede hacer referencia a:

Eduardo Sánchez Solá, pintor español.
José Luis Sánchez Solá, entrenador de fútbol mexicano.